Piras ist der Familienname folgender Personen:

 Annalisa Piras (* 1966), italienische Journalistin und Regisseurin
 Bernard Piras (1942–2016), französischer Politiker
 Gabriele Piras (* 1999), italienisch-österreichischer Fußballspieler